Радово може да се отнася за:

 Радово, село в Община Трън, България;
 Радово, село в Община Босилово, Северна Македония;
 Радово, село в Община Демир Хисар, Северна Македония;
 Радово, днес Харопо, село в дем Синтика, Гърция.
 Радова река

Вижте също 
 Радево